Бочкарёвский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Целинном районе Алтайского края России. Административный центр — село Бочкари.

Население 

Население на 1 января 2018 года составляет: 1 957.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1345 человек, в том числе 680 мужчин и 665 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1949 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Бочкари,
 село Верх-Марушка,
 село Шадрино.

Примечания 

Сельские поселения Целинного района Алтайского края